Giuseppe Favati – scrittore, poeta e giornalista italiano
 Guido Favati – poeta e critico letterario italiano
 Marino Favati – calciatore italiano